Sannat est le nom de plusieurs localités :
 Sannat : commune française du département de la Creuse ;
 Ta' Sannat, connu aussi sous le nom de Sannat, village maltais situé sur Gozo.